Skolimowski ist der Familienname folgender Personen:

 Henryk Skolimowski (* 1930), polnischer Philosoph
 Janusz Skolimowski (* 1947), polnischer Jurist und Diplomat
 Jerzy Skolimowski (* 1938), polnischer Filmregisseur und Schauspieler
 Jerzy Skolimowski (Ruderer) (1907–1985), polnischer Ruderer
 Rafał Skolimowski (1781–1848), polnischer Geistlicher und Mathematiker
 Robert Skolimowski (* 1956), polnischer Gewichtheber